The Divinity of Purpose шостий студійний альбом американської групи Hatebreed, який був випущений 29 січня 2013 року.

Треклист 
 Put It To the Torch - 2:12
 Honor Never Dies - 3:12
 Own Your World - 3:39
 The Language - 3:14
 Before the Fight Ends You - 3:17
 Indivisible - 2:56
 Dead Man Breathing - 3:19
 The Divinity of Purpose - 3:39
 Nothing Scars Me - 3:08
 Bitter Truth - 2:40
 Boundless (Time to Murder It) - 3:21
 Idolized and Vilified - 2:23

Джерела 
 The Divinity of Purpose  Allmusic
 The Divinity of Purpose  last.fm

 
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців